Sósnitsi (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia
 Sósnitsi (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia